

Patronyme 

 Aina Cid (née en 1994), rameuse espagnole ;
 Celeste Cid (née en 1984), actrice argentine.

Autres 
Cid ou cid peut aussi désigner :
 Cid, un personnage fictif récurrent dans la série Final Fantasy ;
 cid, ou Content-ID, un Uniform Resource Identifier utilisé par la messagerie, dans le domaine de l'informatique.

Voir aussi 
 
 Sid, dans les pays de langue arabe